Felice Schachter – attrice statunitense
 Rafael Schächter – compositore, pianista e direttore d'orchestra cecoslovacco
 Sam Schachter – giocatore di beach volley canadese
 Stanley Schachter – psicologo statunitense